Крокидас — фамилия.

Известные носители 
 Крокидас, Джон (род. 1975) — американский режиссёр.
 Крокидас, Сотириос (1852–1924) – греческий юрист и политик.